Кубок Дэвиса 2017 () — 106-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимали участие в Мировой группе и более сотни — в различных региональных группах.

Мировая группа

Турнирная сетка

Плей-офф Мировой Группы 

 Дата: 15-17 сентября

Восьмёрка команд, проигравших в первом раунде Мировой группы, разыграли с восьмёркой победителей региональных зон восемь мест в мировой группе-2018.

Зона Америка

Зона Азия/Океания

Зона Европа/Африка

См. также 
 Кубок Федерации 2017

Ссылки 
 Официальный сайт 

2017